Seznam korpusov z zaporedno številko 40.

Seznam 
 Pehotni
 40. strelski korpus (ZSSR)
 40. korpus (Wehrmacht)
 40. rezervni korpus (Nemški imperij)
 40. korpus (Ruski imperij)
 40. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 40. tankovski korpus (Wehrmacht)
 40. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi